Aurora Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Aurora Mountain (Alabama)
 Aurora Mountain (Nome Census Area, Alaska)
 Aurora Mountain (Northwest Arctic Borough, Alaska)